Moser puede referirse a:

Personas 
 Aldo Moser  (1934-2020), ciclista italiano.
 Annemarie Moser-Pröll (nacido en 1953), esquiadora austríaca
 Barry Moser (nacido en 1940), ilustrador americano.
 Benjamin Moser, columnista y autor norteamericano.
 Caroline Moser antropólogo urbano inglés.
 Claus Moser (nacido en 1922), estadístico.
 Edda Moser (nacido en 1938), soprano alemana.
 Edward W. Moser (1924-1976), lingüista norteamericano.
 Elfriede Moser-Rath (1926-1993), etnólogo y folclorista alemán.
 Francesco Moser (nacido en 1951), ciclista italiano.
 Franziska Rochat-Moser (1966-2002), corredor de larga distancia suizo.
 Georg Moser (1923-1988), obispo alemán.
 George Michael Moser (1706-1783), esmaltador inglés.
 Hans Moser (actor) (1880-1964), actor austriano.
 Hans Moser (director) (nacido en 1944), director alemán de películas pornográficas.
 Hans Moser (rider) (nacido en 1901), jinete suizo olímpico.
 Hans Moser (politician), político suizo del ala derecha.
 Hans Joachim Moser (1889-1967), compositor y musicólogo alemán.
 Hugo Moser (1926-2003), director, productor y guionista argentino.
 Johann Jakob Moser (1701-1785), jurista alemán.
 Josef Moser (1861-1944) entomólogo austriaco.
 Jürgen Moser (1928-1999), matemático (teorema Kolmogorov-Arnold-Moser).
 Karl Moser (1860-1936), arquitecto suizo.
 Koloman Moser (1868-1918), pintor austriaco.
 Leo Moser, matemático (notación del polígono de Moser).
 Mary Moser (1744-1819), pintor inglés.
 Mary B. Moser (nacido en 1924), lingüista norteamericano.
 Moreno Moser (nacido en 1990), ciclista italiano.
 Neal Moser (nacido en 1943), luthier de guitarras.
 Silvio Moser (nacido en 1941), conductor de carreras suizo.
 Werner Max Moser (1896-1970), arquitecto suizo.

Lugares 
 Río Moser, Nueva Escocia
 Möser (Alemania)

Compañías 
 Moser Glass, maufactura de vidrio de la República Checa.
 Moser Cicli, compañía constructora de Italian bicycle manufacturer.
 Moser Jewel, Compañía norteamericana de componentes industriales.
 Moser Furniture, compañía americana de muebles y decoraciones.

Matemáticas 
 Teorema Kolmogorov–Arnold–Moser, teorema matemático acerca de sistemas dinámicos.
 Número de Moser, el número representado como: "2 en un megagon", donde un "megagon" es un polígono con "mega" lados.